Kerr är ett engelskt mansnamn.

Personer med förnamnet Kerr
 W. Kerr Scott (1998–1958), amerikansk politiker
 Kerr Smith (född 1972), amerikansk skådespelare

Mansnamn